Спокойной ночи! () — первый из 48 короткометражных фильмов про Симпсонов, премьера которого состоялась 19 апреля 1987 года в «Шоу Трейси Ульман».
Фильм был полностью показан в серии «The Simpsons 138th Episode Spectacular» (седьмой сезон).

Сюжет 
Гомер и Мардж укладывают своих детей спать. Барт спрашивает Гомера о том, что такое разум, а тот сказал ему, что это неважно. Мардж пожелала Лизе сладких снов, чтобы она спала спокойно и чтобы жук не укусил её, а Мэгги она спела не такую удачную колыбельную. Гомер сказал ей, что они самые лучшие родители и улеглись спать. Через несколько мгновений Барт, Лиза и Мэгги прибегают к ним в спальню и говорят, что Лизе страшно одной, а Барт не понял насчёт разума. Мардж разрешила лечь к ним в кровать, а Гомер выключает свет. Все засыпают, в Мэгги произносит звуки и тоже засыпает.

Озвучивание

Примечания

Литература 
 

Симпсоны